

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 

Aarau: 2012-2013

Collegamenti esterni